Römische Kirche bezeichnet:

 Römisch-katholische Kirche, die Kirche, die 24 Teilkirchen eigenen Rechts mit eigenem Ritus umfasst: einerseits die lateinische Kirche, zum anderen die 23 katholische Ostkirchen 
 Lateinische Kirche, die größte und bedeutendste Rituskirche eigenen Rechts innerhalb der Römisch-katholischen Kirche